Według danych za rok 2008 w Bośni i Hercegowinie było ponad 40 miast. Stolica kraju Sarajewo oraz miasto Banja Luka liczyło od 100 do 500 tys. mieszkańców, 4 miasta z ludnością 50–100 tys., 3 miasta z ludnością 25–50 tys., 12 miast z ludnością 10–25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Bośni i Hercegowinie 
Największe miasta w Bośni i Hercegowinie według liczebności mieszkańców (stan na 01.10.2013):

Alfabetyczna lista miast w Bośni i Hercegowinie

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Bośnia i Hercegowina